Друцкая — женская форма славянской фамилии :
 Друцкая, Александра Дмитриевна (ок. 1380—1426) — княжна из рода Друцких, мать королевы польской, четвёртой жены Ягайлы Софьи Гольшанской.
 Друцкая, Надежда Сергеевна (1898—1986) — польская писательница и переводчица русского происхождения.